— производитель сельско-хозяйственной техники, водопроводных труб и др., расположенный в Осаке, Япония. Компания была основана в 1890.

Компания выпускает различную продукцию, в числе которых:

 Тракторы и сельскохозяйственная техника
 Двигатели
 Heavy equipment (construction)
 Construction Equipment
 Торговые автоматы
 Трубы
 Трубопроводные краны
 Литые изделия из металла
 Насосы
 Оборудование для очистки воды и сточных вод
 Оборудование для кондиционирования воздуха

Примечания

Ссылки 

 Kubota Corporation,,
 Kubota Credit Corporation U.S.A.
 Kubota Manufacturing of America Corporation
 Kubota Poland
 Kubota Canada Ltd.
 Kubota (U.K) Limited

Компании Японии
Тракторостроительные компании
Производители двигателей